Barbara Ellison ist der Name folgender Personen:

*Barbara Ellison (Künstlerin), irische Ton- und Installationskünstlerin 
Barbara Ellison (Autorin), kanadische Drehbuchautorin